La Bisbal d'Empordà
 La Bisbal del Penedès
 La Bisbal de Falset
 Castellbisbal, municipi de la comarca del Vallès Occidental
 Puig Bisbal, muntanya de Celrà a la comarca del Gironès